Burt steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burt (Illinois)
 Burt (Iowa)
 Burt (Michigan)
 Burt (Mississippi)
 Burt (New York)
 Burt (North Dakota)
 Burt (Oklahoma)
 Burt (Tennessee)
 Burt (Washington)
 Burt County, Nebraska

im NRHP gelistete Objekte:
 Burt Building, in Youngstown, Ohio, ID-Nr. 08000588
 Burt County Courthouse, in Tekamah, Nebraska, ID-Nr. 89002223
 Burt County State Bank, in Tekamah, Nebraska, ID-Nr. 09000068
 Burt Road Bridge, in Morseville, Michigan, ID-Nr. 80004783
 Burt-Cheney Farm, in Bethlehem, New Hampshire, ID-Nr. 82001674

Burt ist ein Vorname, Namensträger siehe Burt (Vorname)

Burt ist ein Familienname. Namensträger sind:
 Adam Burt (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Alexander Burt (1884–1967), britischer Hockeyspieler

 Alistair Burt (* 1955), britischer Politiker
 Armistead Burt (1802–1883), US-amerikanischer Politiker
 Clarissa Burt (* 1959), US-amerikanisch-italienische Schauspielerin und Model
 Clay Burt, US-amerikanischer Jazzmusiker
 Cyril Burt (1883–1971), englischer Psychologe
 Donald Graham Burt, US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Edward Angus Burt (1859–1939), US-amerikanischer Pilzkundler 

 Guy Burt (* 1972), englischer Schriftsteller
 Harry Burt (1876–??), britischer Sportschütze
 Henry von Burt (1841–1906), preußischer Offizier und Adjutant Helmuth von Moltkes
 Hugo Johnstone-Burt (* 1987), australischer Schauspieler

 Kelvin Burt (* 1967), britischer Rennfahrer
 Liam Burt (* 1999), schottischer Fußballspieler
 Peter Burt (1944–2017), britischer Manager
 Richard Burt (* 1947), US-amerikanischer Diplomat
 Stuart Burt (* 1980), englischer Fußballschiedsrichterassistent
 Tony Johnstone-Burt (* 1958), britischer Marineoffizier
 William Henry Burt (1903–1987), US-amerikanischer Zoologe

Siehe auch:
 Burt Lake
 Burt Rocks, Felsformation in Antarktika
 Burt Township
 Burd
 Bert